Ouro Preto do Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ouro Preto do Oeste (ort), Rondônia, 
 Ouro Preto do Oeste (kommun), Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar